Hypsilurus — рід деревних ящірок родини Agamidae. Рід ендемік Меланезії.

Види 
Станом на 2020 рік Hypsilurus містить 18 видів:
Hypsilurus auritus 
Hypsilurus binotatus 
Hypsilurus bruijnii 
Hypsilurus capreolatus 
Hypsilurus geelvinkianus 
Hypsilurus godeffroyi 
Hypsilurus hikidanus 
Hypsilurus longi 
Hypsilurus macrolepis  
Hypsilurus magnus 
Hypsilurus modestus 
Hypsilurus nigrigularis 
Hypsilurus ornatus 
Hypsilurus papuensis 
Hypsilurus schoedei 
Hypsilurus schultzewestrumi  
Hypsilurus spinosus  
Hypsilurus tenuicephalus

Примітки 

Роди плазунів
Агамові